Agassiz má několik významů:

Jména 
 Louis Agassiz – švýcarský geolog, zoolog
 Elizabeth Cabotová Agassizová – americká přírodovědkyně
 Alexander Emanuel Agassiz – americký inženýr a přírodovědec
 Louis Agassiz Fuertes – americký malíř, ornitolog a zoolog

Jiné 
 Agassiz – zaniklé severoamerické jezero
 Agassiz – meteorit v Harvard College Observatory
 Agassiz – impaktní kráter